Svenske kan syfta på:

 Svenske (adelsätt) – en svensk adelsätt

Personer
Ett svenskt efternamn som 2015 bars av 54 personer.
 Peder Svenske (död 1534), svensk häradshövding.

Se även
 Den svenske disco
 Svenske kocken
 Svenske ryttaren

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn